De DFB-Pokal 1995–1996 was de 53ste editie van de strijd om de Duitse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 15 augustus 1995 met de eerste ronde en eindigde op zaterdag 25 mei 1996 met de finale in het Olympiastadion in Berlijn, die onder leiding stond van scheidsrechter Hellmut Krug.

Schema

Zie ook
Bundesliga 1995/96
2. Bundesliga 1995/96
Finale DFB-Pokal 1996

DFB-Pokal naar seizoen
Bekervoetbal 1995/96